

Geografia
 Col du Bonhomme – valico delle Alpi Graie
 Col du Bonhomme – valico dei Vosgi
 Le Bonhomme – comune francese situato nel dipartimento dell'Alto Reno

Persone
 Pierre Bonhomme (1803-1861) – presbitero francese
 Tessa Bonhomme (1985) – hockeista su ghiaccio canadese

Altro
 USS Bonhomme Richard – varie imbarcazioni della United States Navy